Урта́до () — испанская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Уртадо, Авилес (род. 1987) — колумбийский футболист.
 Уртадо, Альберто (1901—1952) — святой Римско-Католической Церкви, иезуит, адвокат.
 Уртадо, Диосбелис (род. 1972) — кубинский боксёр.
 Уртадо, Иван (род. 1974) — эквадорский футболист.
 Уртадо, Йормар (род. 1996) — колумбийский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 
 Уртадо, Мигель Анхель (род. 1985) — боливийский футболист.
 Уртадо, Паоло (род. 1990) — перуанский футболист.
 Уртадо, Рикардо (род. 1999) — американский актёр.
 Уртадо, Сара (род. 1992) — испанская фигуристка.
 Уртадо, Эрик (род. 1990) — американский футболист.

Составные фамилии 
 Льянес Уртадо, Мигель (род. 1978) — испанский шахматист, гроссмейстер.
 Торо Уртадо, Поликарпо (1856—1921) — чилийский военный моряк и исследователь.
 
 Уртадо Ларреа, Освальдо (род. 1939) — 31-й президент Эквадора.
 Гомес Уртадо, Альваро (1919—1995) — политик, государственный и дипломатический деятель.

Топоним 
 Уртадо — река в Чили, приток Лимари
 Падре-Уртадо — город в Чили.
 Рио-Уртадо — коммуна в Чили.

См. также 
 Уртадо де Мендоса